

Patronyme 
Charles Johnson peut désigner :
 Charles Johnson (1679-1748), écrivain et dramaturge anglais ;
 Charles Johnson (v. 1724), militaire et écrivain  américain (possible pseudonyme de Daniel Defoe) ;
 Charles L. Johnson (1876-1950), pianiste et compositeur américain ;
 Charles Johnson (1887-1967), lutteur sportif américain ;
 Charles R. Johnson (1948-), écrivain américain ;
 Charles Johnson (1949-2007), joueur de basket-ball américain ;
 Charles Johnson, DJ américain connu sous le nom de « The Electrifying Mojo ».

Pseudonyme 

 Van Johnson, pseudonyme de l'acteur américain Charles Van Johnson (1916-2008).